Florian Surkemper (* 4. September 1981) ist ein deutscher Inline-Skaterhockeyspieler und Eishockeyspieler.

Eishockey 
Er stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs des EC Hannover. Dort spielte er auch in der Oberliga.

Inlinehockey 
Vereine:
 2004–2006 ERC Hannover
 Seit 2006 Bissendorfer Panther

Statistik Verein

Statistik Nationalmannschaft

Erfolge im Inlinehockey 
 2005 – Europameister mit Deutschland in Kaarst
 2006 – Europameister mit Deutschland in Lugano, Schweiz
 2006 – Deutscher Vizemeister mit den Bissendorfer Panther
 2007 – 3. Platz Europacup mit den Bissendorfer Panther in Montreux, Schweiz
 2007 – Vize Europameister mit Deutschland in Steindorf am Ossiacher See, Österreich
 2008 – Europameister mit Deutschland in Stegersbach, Österreich

Weblinks 
 
 Internationale ISHD-Statistik bei ishd.de
 Bundesliga-Statistik bei ishd.de

Eishockeyspieler (Hannover Indians)
Inline-Skaterhockey
Deutscher
Geboren 1981
Mann